Dieser Artikel listet alle Personen auf, die während der 51. Legislaturperiode der Schweizer Bundesversammlung (2019–2023) dem Nationalrat angehören.

Die Zusammensetzung des Nationalrats während der 51. Legislaturperiode geht im Wesentlichen auf die Parlamentswahlen vom 20. Oktober 2019 zurück; Änderungen während der Legislaturperiode sind am Ende des Artikels aufgelistet.

Amtierende Nationalratsmitglieder

Änderungen während der Legislaturperiode

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten des Nationalrats
 Liste der Mitglieder des Schweizer Ständerats in der 51. Legislaturperiode
 51. Legislaturperiode der Schweizer Bundesversammlung
 Schweizer Parlamentswahlen 2019

Weblinks 
 Datenbank aller Ratsmitglieder seit 1848
 Wahlergebnisse 2019 auf srf.ch